Орса (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Орса — місто у Швеції, у лені Даларна.